Маруан Шамах (; ) е марокански футболист. От сезон 2010-2011 играе в отбора на ФК Арсенал с номер 29. Нападателят, който е роден на 10 януари 1984, дойде като свободен трансфер от отбора на Бордо.

Клубна кариера 
 

Шамах започва кариерата си през 2002 в състава на Бордо. Дебютира срещу Мец. От сезон 2003/04 е твърд титуляр. На 8 юни 2003 дебютира за националния отбор на Мароко. През сезон 2008/09 помага на Бордо да прекъсне хегемонията на Олимпик Лион и да спечели шампионската титла. Сезонът е много успешен за тима, който достига 1/4 финал на Шампионската лига. През лятото на 2010 Шамах не продължава договора си с ФК Бордо и подписва с Арсенал. В отбора на артилеристите ще играе с номер 29, с който е играл и в Бордо.

Статистика 

Марокански футболисти
Футболисти на Арсенал
Футболисти на ФК Бордо
Футболисти на Уест Хем
Футболисти на Кристъл Палас